

Patronyme 

 Lolo Lui (1982-) est un joueur de rugby à XV samoan.
 Robert Lui (1990-), joueur de rugby à XIII australien.

Titres 
Lui est un magazine masculin français.
Lui est un téléfilm diffusé en 1972.
Lui est une nouvelle de .
Lui (1858) est un roman de Louise Colet.
Lui est une chanson de Michèle Torr de 1980.
Lwi, aussi écrit Lui, est une rivière d'Angola, affluent du Kwango dans le bassin du fleuve Congo.
Lui, connu plus tard sous le nom d'Adam Warlock, est un personnage de l'univers de bandes dessinées Marvel.
 Lui, film français de Guillaume Canet prévu pour 2021.

Voir aussi

Homonymie de titre